Miasta
 Castro – miasto w Chile
 Castro – gmina we Włoszech w prowincji Bergamo
 Castro – gmina we Włoszech w prowincji Lecce
Osoby o nazwisku Castro
 Bram Castro – belgijski piłkarz
 Héctor Castro – urugwajski piłkarz
 Israel Castro – meksykański piłkarz
 Jonathan Castro – hiszpański piłkarz
 José Antonio Castro – meksykański piłkarz
 Juan José Castro – argentyński kompozytor i dyrygent
 Fidel Castro – kubański polityk i rewolucjonista
 Raúl Castro – kubański polityk i rewolucjonista, prezydent i premier Republiki Kuby
 Ricardo Castro Herrera – meksykański pianista i kompozytor

Zobacz też 
 Gonzalo Castro
 Isla del Castro – hiszpańska wyspa